Dal 2003 al 2012 è stato il primo Procuratore capo della Corte penale internazionale. 
Il suo compito principale era quello di ricevere le denunce di crimini contro l'umanità, e sostenere l'accusa contro i colpevoli davanti alla Corte.

Biografia
Si è laureato in giurisprudenza all'Università di Buenos Aires, nel 1978. 
Tra il 1980 ed il 1984 è stato assistente del procuratore generale della Repubblica Argentina, prima di guadagnarsi una reputazione per l'attività di procuratore presso la Commissione nazionale per le persone scomparse (desaparecidos).

Fu procuratore aggiunto nel  processo alla Giunta Militare Argentina del 1985; processo condotto contro nove membri delle giunte militari (compresi i capi di Stato), che avevano retto l'Argentina nel corso del cosiddetto "Processo di riorganizzazione nazionale" tra il 1976 e il 1983. 
È stato il primo grande processo contro dei comandanti militari per omicidi di massa successivo al processo di Norimberga.

In seguito, ha acquisito la fama di essere un brillante e pungente procuratore contro gli imputati, in particolare nel caso contro l'alto comando di polizia di Buenos Aires (compreso il generale Ramon Camps), per gravi crimini contro i diritti umani.

È stato inoltre parte del gruppo che ha inviato alla California la richiesta di estradizione del generale Guillermo Suarez Mason, che ha retto l'accusa contro i leader di due tentativi di golpe nel 1987 e nel 1990 (noto come "carapintadas"), e ha diretto l'accusa per inosservanza dei doveri militari contro l'Alto comando militare argentino nella guerra delle Malvine (o Falkland).

Nel 1992 ha lasciato il proprio ufficio alla Corte suprema Argentina, e ha avviato uno studio di professionisti per la lotta alla corruzione, per le cause penali e per la difesa dei diritti umani. 
Al tempo stesso, è stato nominato professore associato di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Buenos Aires, una posizione che ha mantenuto fino ad oggi. 
Egli è stato anche visiting professor presso le Università di Stanford e Harvard. 
Ha inoltre collaborato con la Conferenza latinoamericana sulla trasparenza Internazionale.

Il 16 giugno 2003 ha assunto l'incarico di Procuratore capo del Tribunale penale internazionale, dopo essere stato eletto all'unanimità da oltre 70 paesi.

Durante il suo mandato ha condotto delle indagini sugli abusi commessi da parte dell'Esercito di Resistenza del Signore (Lord's Resistance Army) di Joseph Kony in Uganda, nella regione sudanese del Darfur e nella Repubblica Democratica del Congo, successivamente alla pace che si è conclusa al termine della guerra del Congo. Nel 2007 ha preso parte al documentario Darfur Now. Viene intervistato nel documentario Koney 2012.
Nel 2012 il suo posto è stato preso da Fatou Bensouda.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Attivisti per i diritti umani

Studenti dell'Università di Buenos Aires
Professori dell'Università di Buenos Aires
Procuratori della Corte penale internazionale